Matsumoto (松本) é um nome japonês que se pode referir a :
 Chizuo Matsumoto, nome original de Shoko Asahara
 Hideto Matsumoto, nome original do músico Hideto Matsumoto, conhecido como Hide
 Nami Matsumoto, cantora e detentora do título brasileiro de maior mulher contemporânea
 Leiji Matsumoto, criador de séries mangá e anime.
 Tak Matsumoto, guitarrista japonês
 Yasunori Matsumoto, seiyuu (locutor) japonês.
 Yukihiro Matsumoto, programador de software livre japonês.
 Matsumoto, cidade na província japonesa de Kagoshima.
 Matsumoto (Nagano), cidade na província japonesa de Nagano.(Matsumoto enquanto local, se nada mais for dito, refere-se, geralmente a esta cidade).
 Castelo de Matsumoto, castelo japonês
 Ataque de Matsumoto, incidente terrorista com gás sarin.
 Matsumoto, nome do criminoso fictício no primeiro filme do Kill Bill.
Desambiguação